Јохан Крик је освојио турнир. У финалу је победио Стива Дентона резултатом 6-2, 7-6, 6-7, 6-4.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1981.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1981.